IL-2 puede referirse a:

 Interleucina-2, una proteína;
 Ilyushin Il-2, un avión de ataque soviético usado durante la Segunda Guerra Mundial;
 IL-2 Sturmovik, un simulador de combate aéreo para PC. Ambientado en el frente del Este durante la Segunda Guerra Mundial, fue creado en 2001 por la empresa rusa 1C:Maddox Games. Se basaba originalmente en el avión homónimo, pero en pocos años se convirtió en un simulador dedicado a todos los teatros de operaciones de la Segunda Guerra Mundial;
 IL-2 Sturmovik: Birds of Prey, un videojuego de arcade para consolas, adaptado en 2009 (bajo licencia) por Gaijin Entertainment a partir del simulador de vuelo que 1C comercializa desde 2001;
 IL-2 Sturmovik: Cliffs of Dover, un simulador de combate aéreo ambientado en la Batalla de Inglaterra (1940) y lanzado al mercado en 2011 por la empresa rusa 1C:Maddox Games;
 IL-2 Sturmovik: Great Battles, un simulador de combate aéreo creado en 2013 por la empresa rusa 1C Game Studios, resultante de la asociación entre 1C Company y 777 Studios. Su primer módulo, lanzado en 2013, está ambientado en la batalla de Stalingrado, pero desde 2016 1C Game Studios comercializa también otros módulos, ambientados en otros teatros de operaciones de la Segunda Guerra Mundial.